TIFF je akronym více slovních spojení:

 Tagged Image File Format – souborový formát pro ukládání rastrové počítačové grafiky
 filmové festivaly
 Thessaloniki International Film Festival (Řecko)
 Tokyo International Film Festival (Japonsko)
 Toronto International Film Festival (Kanada)
 Transilvania International Film Festival (Rumunsko)
 Tromsø Internasjonale Filmfestival (Norsko)

Externí odkazy 
 

Zkratky